Bulnesia är ett släkte av pockenholtsväxter. Bulnesia ingår i familjen pockenholtsväxter. 

Bulnesia är buskar och träd som förekommer på de torra stäppområdena i Argentina och i Atacamaöknen.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pockenholtsväxter
Bulnesia